

Населені пункти та їхні частини
 Роґув — гміна в Бжезінському повіті Лодзинського воєводства
 Роґув — село в гміні Ґрабовець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Роґув — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Роґув — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Роґув — село в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Роґув — село в гміні Мірув Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Роґув — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Роґув — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Роґув — село в гміні Ґожице Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Роґув — село в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Роґув — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Роґув — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Роґув — частина села Хрустовиці в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Роґув — колонія в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Роґув — осада в гміні Роґув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Роґув — лісова осада в гміні Степниця Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки